Быс-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Быс-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты, координаты 71°17’с. ш. 97°43’в. д..
 Быс-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 65°28’с. ш. 124°59’в. д..
 Быс-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 71°52’с. ш. 124°50’в. д..

Примечания

См. также 
 Бас-Кюель
 Бес-Кюель